— японский политический деятель. Член Демократической партии Японии. Министр иностранных дел Японии с 2 сентября 2011 по 26 декабря 2012 года.

Биография 
Уроженец посёлка Фунэхики уезда Тамура префектуры Фукусима (в настоящее время город Тамура) и выпускник Университета Софии. Позднее Гэмба был принят в престижный институт управления и менеджмента Мацусита, который был основан первым президентом компании Panasonic Коносукэ Мацуситой, чтобы готовить к карьере будущих общественных деятелей Японии. Гэмба был избран в Палату представителей в первый раз в 1993 году после службы в ассамблее префектуры Фукусима в течение одного срока.

С 2010 года занимал различные посты государственных министров в Кабинете министров Японии. Со 2 сентября 2011 года по 26 декабря 2012 года занимал пост министра иностранных дел в кабинете премьер-министра Ёсихико Ноды.

Ссылки 
 ;
 Официальный сайт на японском языке.

Министры иностранных дел Японии
Выпускники Университета Софии (Токио)
Члены Палаты представителей Японии
Депутаты ассамблей префектур Японии